Ли Сихён (; род. 15 декабря 2000, Сеул) — южнокорейский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Республики Корея (2020—2022) и участник Олимпийских игр (2022).

Биография 
Ли начал заниматься фигурным катанием в 2010 году. По данным Международного союза конькобежцев, проживает в городе Намъянджу. Тренируется в Сеуле под руководством Чхве Хёнгён. Над хореографией и постановкой программ работает с Син Йеджи. Любимым времяпрепровождением является спорт. 

На протяжении пяти сезонов Ли выступал в юниорском Гран-при, показав лучший результат на этапе в Латвии, где он завоевал серебряную медаль. Три сезона подряд, в 2020—2022 годах, становился серебряным призёром чемпионата Республики Корея. Все три раза Ли уступал лишь Чха Джунхвану.

В 2022 году участвовал в Олимпийских играх, а также впервые в карьере выступил на чемпионате мира. В рамках Олимпиады Ли занял двадцать седьмое место. На дебютном чемпионате мира фигурист сумел пройти в финальную часть турнира, остановившись на итоговой восемнадцатой строчке.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Республики Корея